Harry F. Byrd, Jr.  az Amerikai Egyesült Államok Virginia államának szenátora.

Élete

Források

További információk

Kapcsolódó szócikkek
 Az Amerikai Egyesült Államok korábbi szenátorainak listája

Virginia állam szenátorai
1914-ben született személyek
2013-ban elhunyt személyek